Labor (motorfietsmerk)
Australian Labor Party, een Australische politieke partij
Arbeidspartij (Israël), Labor party
Labor (Slovenië), een plaats in Slovenië
DVV Labor, voormalige Deventer voetbalclub